Coffee Lake ist der Codename einer Prozessor-Mikroarchitektur des Chipherstellers Intel:

Intel-Coffee-Lake-Mikroarchitektur

Coffee Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Coffee Lake (Arizona)
 Coffee Lake (Arkansas)
 Coffee Lake (Georgia)
 Coffee Lake (Michigan)
 Coffee Lake (Carlton County, Minnesota)
 Coffee Lake (Crow Wing County, Minnesota)
 Coffee Lake (Lake County, Minnesota)
 Coffee Lake (Otter Tail County, Minnesota)
 Coffee Lake (Nebraska)
 Coffee Lake (Oregon)
 Coffee Lake (Tennessee)
 Coffee Lake (Texas)
 Coffee Lake (Washington)
 Coffee Lake (Bayfield County, Wisconsin)
 Coffee Lake (Douglas County, Wisconsin)
 Coffee Lake (Vilas County, Wisconsin)